38-й чемпионат СССР по боксу проходил 13-18 июня 1972 года в Москве (РСФСР).

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 38.Soviet Union National Championships — Moscow — June 13-19 1972

Соревнования по боксу в Москве
Июнь 1972 года
Спорт в России в 1972 году
1972 год в Москве